Espíndola bezeichnet:
 Kanton Espíndola, ein Kanton in der ecuadorianischen Provinz Loja

Espíndola ist der Familienname bzw. Namensbestandteil der folgenden Personen:
 Júlio César Soares de Espíndola (* 1979), brasilianischer Fußballspieler
 Rodrigo Espíndola (1989–2016), argentinischer Fußballspieler